Betrone est un patronyme porté notamment par :

 Annibale Betrone (1883-1950), acteur italien ;
 Elvira Betrone (1881-1961), actrice italienne.

Homonymie de patronyme italien